Эми́ль Пе́тер Фо́рсберг (; 23 октября 1991, Сундсвалль, Швеция) — шведский футболист, атакующий полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Швеции.

Участник чемпионата мира 2018 года и чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

Клубная карьера 

Форсберг является воспитанником футбольного клуба «Сундсвалль» из одноименного города. 10 мая 2009 года в матче против «Квидинга» он дебютировал в Суперэттан лиге. 24 октября в матче против «Ландскруны» Эмиль забил свой первый гол за клуб.

В сезоне 2010 года Форсберг стал основным бомбардиром «Сундсвалля», сыграв во всех 30 матчах чемпионата, а в 2011 году забил 11 голов в 27 матчах и помог своей команде выйти в высший дивизион Швеции. Здесь забил ещё шесть голов в 21 игре. Его команда не смогла закрепиться в Алсвенскан лиге.

В начале 2013 года Форсберг перешёл в «Мальмё». 31 марта в матче против «Хальмстада» он дебютировал за новый клуб, но лишь через два месяца, 1 июня, забил 2 гола в матче с «Броммапойкарна». До конца сезона забил ещё 4 гола в чемпионате Швеции и два гола в квалификационных матчах Лиги чемпионов. В том же году он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Швеции.

В сезоне 2014 года Форсберг стал основным бомбардиром «Мальмё». В 47 проведённых матчах он забил 19 голов. В матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов Форсберг забил мячи в ворота пражской «Спарты» и зальцбургского «Ред Булла» и помог команде выйти в групповой этап турнира. В чемпионате «Мальмё» снова стал первым, с отрывом в шесть очков. Эмиль занял пятое место в списке бомбардиров и был признан лучшим полузащитником Лиги Алсвенксан.

7 января 2015 года Форсберг перешёл в немецкий клуб «РБ Лейпциг», подписав контракт до 2018 года. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Молодой коллектив, входящий в трансконтинентальное спортивное сообщество «Ред Булл», планировал в течение трёх лет выйти в элитный дивизион Германии и занять место в зоне еврокубков. 6 февраля в матче против «Эрцгебирге» Форсберг дебютировал во Второй Бундеслиге. 3 августа в матче против «Гройтера» он забил свой первый гол за новую команду. В 2016 году Форсберг помог клубу выйти в «элиту». 28 августа в матче «Хоффенхайма» он дебютировал в Бундеслиге. 17 сентября в игре против «Гамбурга» Эмиль забил свой первый гол в высшем дивизионе Германии.

Международная карьера 
17 января 2014 года в товарищеском матче против сборной Молдавии Форсберг дебютировал за сборную Швеции. 14 ноября в стыковом матче за право поездки на чемпионат Европы 2016 против сборной Дании он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Форсберг попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Италии и Бельгии.

25 марта 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Белоруссии Форсберг забил 2 гола.

В 2018 году Форсберг принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Республики Корея, Германии, Мексики, Швейцарии и Англии. В игре против швейцарцев Эмиль забил гол.

18 июня 2021 года принёс сборной Швеции победу над командой Словакии на групповой стадии чемпионата Европы, реализовав пенальти во втором тайме (1:0). 23 июня в Санкт-Петербурге забил два мяча в ворота сборной Польши (3:2).

Голы за сборную Швеции

Достижения 
 «Мальмё»
 Чемпион Швеции: 2013
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2013
 Личные достижения
 Футболист года в Швеции: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 Malmö FF profile
 SvFF profile

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»